Annemarie van Gaal – imprenditrice e autrice televisiva olandese
 Louis van Gaal – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 14616 Van Gaal – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Gaal